Флаг Гремя́чинского городского округа Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Первоначально данный флаг был утверждён 24 сентября 2010 года как флаг Гремячинского муниципального района и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7016.

Законом Пермского края от 9 февраля 2018 года № 190−ПК Гремячинское городское поселение было выделено из состава Гремячинского муниципального района которое было преобразовано в Гремячинский городской округ.

Законом Пермского края от 27 апреля 2018 года № 221−ПК все муниципальные образования Гремячинского муниципального района были объединены с Гремячинским городским округом.

Решением Гремячинской городской Думы от 15.11.2018 № 36 флаг Гремячинского муниципального района был утверждён флагом Гремячинского городского округа.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по вертикали на две равные части: голубую у древка и зелёную у свободного края полотнища и несущее в центре, поверх деления, изображение композиции из герба района: топора и кирки (обушка), положенных накрест; изображение выполнено в жёлтом цвете».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Гремячинского муниципального района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Толкование символики флага глубоко корнями уходит в историю. Город Гремячинск возник в связи с освоением Гремячинского угольного месторождения. Глубокой осенью 1941 года, в самые тяжёлые для нашей Родины дни, Государственный комитет обороны принял решение — в кратчайший срок освоить Гремячинское угольное месторождение, скоростными методами построить здесь шахты и посёлок для шахтостроителей и шахтёров. В 1943 году первые эшелоны гремячинского угля пошли на оборонные предприятия области. Впоследствии на территории города развивается и лесная промышленность, что на флаге символизирует зелёный цвет.

Труд шахтёров и строителей в те военные годы был не механизирован и здесь основными инструментами были топор, кирка, ручная пила и лопата, поэтому основные виды инструментов — кирка, топор и нашли своё отображение на флаге.

См. также

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением топора
Флаги с изображением кирки